Puchar Białorusi w piłce siatkowej mężczyzn 2019 – 29. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Białorusi. Rozgrywki zainaugurowane zostały 21 grudnia 2019 roku. Brały w nich udział kluby z najwyższej klasy rozgrywkowej.

Rozgrywki składały się z rundy kwalifikacyjnej, ćwierćfinałów oraz turnieju finałowego, w ramach którego rozegrano półfinały, mecz o 3. miejsce oraz finał.

Turniej finałowy odbył się w dniach 21-22 grudnia 2019 roku w kompleksie sportowym Olimp w Brześciu.

Po raz drugi z rzędu Puchar Białorusi zdobył klub , który w finale pokonał .

System rozgrywek 
W Pucharze Białorusi 2019 udział biorą drużyny grające w najwyższej klasie rozgrywkowej. Rozgrywki składają się z fazy kwalifikacyjnej, ćwierćfinałów oraz turnieju finałowego. Poszczególne rundy odbywają się na podstawie drabinki powstałej w drodze losowania.

Drużyny, które zajęły miejsca 1-4 w mistrzostwach Białorusi w sezonie 2018/2019, bezpośrednio uczestniczą w ćwierćfinałach. Pozostałe zespoły rywalizują w parach meczowych w rundzie kwalifikacyjnej, gdzie rozgrywają w ramach pary po jednym spotkaniu. Gospodarzem spotkania jest drużyna, która zajęła wyższe miejsce w mistrzostwach Białorusi w sezonie 2018/2019.

W ćwierćfinałach rywalizacja toczy się w postaci dwumeczu. Awans do turnieju finałowego uzyskuje drużyna, która w swojej parze meczowej odniosła więcej zwycięstw. Jeżeli obie drużyny wygrały po jednym spotkaniu, o awansie decyduje tzw. złoty set grany do 15 punktów z dwoma punktami przewagi jednej z drużyn.

Zwycięzcy par ćwierćfinałowych uzyskują awans do turnieju finałowego. Gospodarz turnieju finałowego ma zapewniony udział. W ramach turnieju finałowego rozgrywane są półfinały, mecz o 3. miejsce oraz finał.

Drużyny uczestniczące

Drabinka

Rozgrywki

Faza kwalifikacyjna

Ćwierćfinały

Turniej finałowy

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Bibliografia 
 
 
 
 

Puchar Białorusi w piłce siatkowej mężczyzn
2019 na Białorusi
2019 w piłce siatkowej